N400 (EEG)

Een verkeersweg:
N400 (België)
N400 (Frankrijk)
N400 (Nederland), zie Provinciale weg 400
N-400 (Spanje)
N400 (Zwitserland)